Дми́трий Ковалёв: Ковалёв, Дмитрий Александрович (род. 1976) — российский гребец.
 Ковалёв, Дмитрий Иванович (1925—1981) — Герой Советского Союза (1945).
 
 Ковалёв, Дмитрий Сергеевич (род. 1982) — российский гандболист.